Sara Lee peut désigner :
, une bassiste anglaise membre du groupe Gang of Four ;
 la Sara Lee Corporation, une entreprise américaine présente dans l'agro-alimentaire et les produits de beauté.